Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale 7–6, 7–6 Martin Damm e Andrej Ol'chovskij.

Teste di serie
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Paul Haarhuis /  Mark Knowles (semifinali)
 Byron Black /  Jonathan Stark (primo turno)
 Martin Damm /  Andrej Ol'chovskij (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Singapore Open 1996
ATP Tour 1996